Палеонтологический журнал (Москва, ISSN 0031-031X) — научный журнал АН СССР (с 1959) и РАН (с 1991) для публикации оригинальных исследований в различных областях палеонтологии, по анатомии, морфологии и таксономии ископаемых организмов, их эволюции и распространению, развитию сообществ и биосферы, биостратиграфии, а также включая историю палеонтологических исследований, информацию о конференциях, обзоры новых публикаций.

История 
Журнал основан в Москве на базе Палеонтологического института РАН в июле 1959 года и выходит на русском и английском языках (Paleontological Journal, перевод издательства MAIK «Nauka/Interperiodica», издаётся в США компанией Pleiades Publishing, Inc).

Журнал включён в Список российских научных журналов ВАК Минобрнауки России 2007 и 2010 годов. В год издаётся 6 номеров.
 
Индекс цитирования (импакт фактор) равен 0.591 (2010, ISI Journal Citation Reports® Ranking Thomson Reuters).

Главные редакторы 
 акад. Ю. А. Орлов (1959—1966)
 д.б.н. В. Е. Руженцев (1967—1978)
 акад. Л. П. Татаринов (1978—1988, 1994—2000)
 д.б.н. И. С. Барсков (1988—1993)
 акад. А. Ю. Розанов (с 2001)

Редакция 

 Главный редактор (2011): Алексей Юрьевич Розанов, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук.
 Заместитель главного редактора: Александр Георгиевич Пономаренко, Москва, ПИН РАН
 Исполнительный секретарь: Александр Федорович Банников, Москва
 Редакторы английского издания: Галина Сергеевна Раутиан, Леонид С. Лукьянов

ISSN 
 ISSN: 0031-0301 (печатная версия)
 ISSN: 1555-6174 (электронная версия)

См. также 
 Список зоологических журналов

Примечания

Ссылки 
 Рефераты статей «Палеонтологического журнала» (maikonline.com)
 Рефераты статей «Палеонтологического журнала» (springerlink.com)
 Страница «Палеонтологического журнала» на сайте www.springerlink.com
 Старая страница журнала" на сайте Издательства «Наука»

Научные журналы на русском языке
Научные журналы на английском языке
Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Биологические журналы
Печатные издания, возникшие в 1959 году
Палеонтологические журналы
Палеонтологический институт РАН
Журналы РАН